Unitat perifèrica de Calcídica, unitat perifèrica a la regió de Macedònia, Grècia 
 Península Calcídica, península de Grècia a la costa de Tràcia, repartida entre els nomós de la Calcídica i de Tessalònica 
 Lliga Calcídica, aliança de ciutats calcídiques fundada el 421 aC i encapçalada per Olint